St. Valentine’s Day Massacre: In Your House — двадцать седьмое в истории рестлинг-шоу In Your House, организованное World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE). Оно состоялось 14 февраля 1999 года в Мемфисе, Теннесси на арене «Пирамида».

Название шоу отсылает к бойне в День святого Валентина в 1929 году, когда в ходе войны между бандами Аль Капоне и Багса Морана были убиты семь человек. На этом шоу в WWF дебютировал Пол Уайт, ранее известный как Гигант в World Championship Wrestling, который позже получит имя Биг Шоу. Это было последнее шоу In Your House до июня 2020 года, в то время WWF перешла к использованию постоянных названий для своих ежемесячных PPV, и это началось с Backlash в апреле 1999 года.

На шоу было запланировано восемь матчей по рестлингу. Первым главным событием стал бой за звание чемпиона WWF. Поскольку Скала и Мэнкайнд уже много раз дрались с неоднозначным исходом, было решено, что матч будет проходить в формате «Последний живой» — матч, в котором рестлер проигрывает, если не сможет встать до того, как судья досчитает до десяти. Вторым главным событием был матч в стальной клетке между Стивом Остином и владельцем компании Винсом Макмэном, чтобы решить, станет ли Остин хедлайнером WrestleMania XV в следующем месяце.

Результаты

Примечания 

Спортивные соревнования в Мемфисе
События 14 февраля